Franciaország
Rochebrune, település Drôme megyében
Rochebrune, település Hautes-Alpes megyében